Humus može značiti:

Humus - zemlja crnica, plodan površinski sloj zemlje 
Humus (hrana)